Augusta Reuss av Köstritz (), född 26 maj 1822 i Klipphausen i Sachsen, död 3 mars 1862 i Schwerin i Mecklenburg-Schwerin, var en mecklenburgsk-schwerinsk storhertiginna som storhertig Fredrik Frans II:s första fru.

Biografi

Tidigt liv 

Som tredje barn och andra dotter till furst Henrik LXIII Reuss och hans första fru Eleonora av Stolberg-Wernigerode, föddes prinsessan Augusta i Klipphausen. Hon tillhörde den yngre grenen av huset Reuss.

Giftermål 

Den 3 november 1849 gifte sig hon med storhertig Fredrik Frans II i Ludwigslust. Tillsammans fick de sex barn:

 Fredrik Frans III (1851–1897)
 Paul Fredrik (1852–1923)
 Maria Alexandra (1854–1920)
 Nikolaus (1855–1856)
 Johan Albrekt (1857–1920)
 Alexander (född och död 1859)

Död 

Hennes död förorsakade spekulationer eftersom dödsorsaken inte fastställdes offentligt. Hon förklarades ha dött i hjärtbesvär, men den verkliga orsaken tros ha varit lungtuberkulos, något som var tabu i kungliga kretsar eftersom den troddes orsaka svårigheter att få barn, vilket kunde försämra hennes barns möjligheter att bli gifta.

Anfäder

Referenser 

Tyska hertiginnor
Födda 1822
Avlidna 1862
Kvinnor